„Sōryū” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Sōryū” – lotniskowiec typu Sōryū z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Sōryū” (SS-501) – okręt podwodny typu Sōryū z początku XXI wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy japońskich okrętów